Алькеево — название населённых пунктов в России:

 Алькеево — село в Азнакаевском районе Татарстана.
 Алькеево — село в Буинском районе Татарстана.

См. также 
 Нижнее Алькеево